Каллиник () — экзарх Равенны в 598—603 годах.

В 599 году Каллиник заключил мир с королём лангобардов Агилульфом, также отразил славянский набег на Истрию. Два года спустя сам Каллиник спровоцировал лангобардов на возобновление боевых действий, за что был отозван в Константинополь.

Новым экзархом был назначен Смарагд, занимавший ранее эту должность.

.

Экзархи Равенны
Правители Европы VII века
Персоналии Византийской Италии VI века
Персоналии Византийской Италии VII века